Вила-ду-Порту:

 Вила-ду-Порту — населённый пункт и муниципалитет в Португалии, входит в округ Азорские острова. 
 Вила-ду-Порту — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Азорские острова.